Красные пчёлы — советский детский художественный фильм 1972 года, снятый на киностудии «Ленфильм». Фильм рассказывает о противостоянии пионерского отряда «Красные пчёлы» и отряда скаутов из детей нэпманов и «бывших» во времена НЭПа в небольшом провинциальном городе.

Сюжет 
В 1922 году в небольшом городе собираются восстанавливать завод, новым директором назначен бывший рабочий этого завода Василий. Сбежавший хозяин завода Дымбаев спрятал всё оборудование, чтоб оно не досталось большевикам. Дети заводских рабочих во главе с Сенькой пытаются отыскать оборудование на дне реки. Однако Василий предлагает им вместо этого создать отряд, чтобы сперва навести порядок в цехах. Ребята называют отряд «Красные пчёлы». Фильм рассказывает о приключениях его юных героев, их трудовых буднях и противостоянии со скаутами.

Съемки фильма 
Ковров с его заводскими корпусами дореволюционной постройки, старыми домами, улицами, заводскими окраинами очень хорошо подходил для съемок. Почти весь фильм снимался на натуре. Важным съемочным объектом была Клязьма, а на ней мост. Вместо старого разрушенного моста, по сценарию, строится новый. Финальная сцена картины — торжественное открытие моста.

Из «звёзд», приехавших тогда в Ковров, был Михаил Кононов, за 5 лет до того получивший всероссийскую славу после главной роли в фильме «Начальник Чукотки». В «Красных пчелах» снимался и Николай Боярский — известный советский актёр и дядя певца Михаила Боярского.

Естественными декорациями стали набережная и улицы старого Коврова. В фильме «сыграл роль» и старый колесный пароход «Штурвальный», ржавевший на правом берегу Клязьмы в северной части Коврова со времен Великой Отечественной войны, когда там собирались устроить школу юнг.

Кульминацией натурных съемок стало сожжение моста через Клязьму, который по сюжету поджигают скауты и который потом по сюжету отстраивается заново. За съемками этой сцены наблюдали тысячи жителей Коврова, был сожжен старый городской деревянный мост, рядом с которым к тому времени уже был построен новый железобетонный. Часть сцен снималась в августе—сентябре 1971 года в Ельце, в фильм попали виды Каракумского моста, старинных городских улиц и елецкой ТЭЦВ массовых сценах снимались ученики 8-й и 12-й школ г. Ельца. Роль Стелы играла Наташа Шишкина из Владимира, отец которой в те годы работал режиссёром Владимирского театра драмы.. Кроме того, сын известного актёра и директора Московского драматического театра М. А. Жарковского сыграл роль скаута Антика .

По воспоминаниям Натальи Юрьевны Ромашовой (Шишкиной), игравшей роль Стеллы, часть съемок также проводились в Крыму (Ялта, сентябрь 1971 года), однако, по воспоминаниям Дмитрия Жарковского (Антик), съемки в сентябре проходили не в Ялте, а в Гурзуфе, и потом, до декабря, фильм доснимали в павильонах Ленфильма.

В приказе Комитета по кинематографии при Совете Министров СССР «О проведении киностудиями художественных фильмов в условиях экспедиций» говорится: "Часто экспедиции, запланированные в обыкновенные южные города, переносятся в курортные города, в частности в г. Ялту, как это было с картиной киностудии «Ленфильм» «Красные пчелы», по которой были предусмотрены натурные съёмки в г.г. Симферополе и Феодосии. Приезд этой съемочной группы в г. Ялту ещё более осложнил положение, так как в 1971 году в Ялте было 14 киноэкспедиций"..

Премьера на телевидении состоялась 5 декабря 1974 года.

Из статьи «Проблемам детского кино — пристальное внимание»:

«В Союзе кинематографистов СССР состоялась творческая конференция, посвящённая проблемам детского кинематографа. В её работе приняли участие теоретики и практики детского кино, представители многих студий страны… С сообщением „О некоторых творческих итогах 1972 года“ выступила критик Любовь Кабо… Подвергнув резкой и справедливой критике такие ленты, как „Пятая четверть“ и „Красные пчелы“ (Ленфильм), „Юлька“ (Одесская студия), „Огоньки“ (студия имени Горького), „Возвращение скрипки“ (Азербайджанфильм) и некоторые другие, Л. Кабо подчеркнула, что итоги 1972 года не оставляют места благодушию произведений, которые оказались бы способными по-настоящему увлечь юных зрителей, заставить задуматься предложить им высокий нравственный пример, таких произведений в нашем детском кино все ещё очень мало…».

Съёмочная группа 
 Режиссёр Леонид Макарычев
 Сценаристы Александр Власов, Аркадий Млодик
 Операторы Борис Тимковский, Музакир Шуруков
 Композитор Владислав Кладницкий
 Художник Алексей Рудяков
 Текст песен В. Суслов

В ролях 

 Владимир Лелётко — Сенька
 Дима Жарковский — Антик
 Наташа Шишкина — Стелла
 Андрей Крупенин — Борька
 Сергей Дементьев — Колька
 Андрей Галкин — Валька, сын Губарева
 Оля Ильющенко — Верка
 Ира Шабунина — Катька
 Лёня Иванов — Рыжий
 Саша Рудаков — Конопатый
 Михаил Кононов — Василий
 Юрий Медведев — Губарев, хозяин парома, отец Вальки
 Аркадий Трусов — Алексей Семенов, сторож
 Иван Краско — инженер Домбровский, отец Стеллы
 Георгий Штиль — милиционер
 Николай Федорцов — Степан
 Николай Боярский, Николай Волченков, Михаил Мудров — рабочие
 Лариса Буркова — мама Верки
 Елена Жигадло — Анна Петровна
 Михаил Девяткин — нэпман, отец Борьки

Примечания

Ссылки 
 
 
 Белов Ю. Ностальгия по «Красным пчелам» // Молва. — 2002. — 23 апреля. — С. 3
 Сокровища экрана — «Красные пчелы» в экспозиции Ковровского городского музея.
 А. Власов, А. Млодик Грозовыми тропами, Искусство, 184 страницы, 1971 год.
 Оппенгейм А. Елец — место съёмки нового кинофильма : [интервью с зам. дир. картины «Красные пчёлы»] // Лен. путь [Елец. р-н]. — 1971. — 24 авг.
 «Красные пчёлы» / фот. Л. Антошкин // Лен. знамя. — 1971. — 26 сент.
 О фильме «Красные пчелы». Обзор. Рецензия на фильм для детей «Красные пчелы» 19 мая 2012 г.

Детские фильмы СССР
Фильмы СССР 1972 года
Фильмы студии «Ленфильм»